Вальтер — немецкая фамилия  и распространенное мужское имя  (в переводе с древнегерманского означает «полководец»). Имеют общегерманские корни. Англоязычный аналог — , франкоязычный — . В качестве обозначения марки оружия записывается в русском тексте латиницей, как Walther.

Фамилия 
 Вальтер — дворянский род и немецкая фамилия.

 Вальтер, Августин Фридрих (1688—1746) — немецкий учёный.
 
 Вальтер, Альфред (1929—2004) — австрийский дирижёр.
 Вальтер, Амальрик (1870—1959) — французский стеклодел.
 
 Вальтер, Аттила (род. 1998) — венгерский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Вальтер, Бальтазар (1558—ок. 1631) — немецкий врач.
 Вальтер, Бенно (1847—1901) — немецкий скрипач. Брат Йозефа Вальтера.
 Вальтер, Бернхард (1430—1504) — немецкий астроном.
 Вальтер, Бруно (1876—1962) — немецкий дирижёр.
 Вальтер, Владимир Григорьевич (1860—1929) — русский общественный деятель.
 Вальтер, Виктор Григорьевич (1865—1935) — русский скрипач, концертмейстер Императорской русской оперы.
 Вальтер, Виталий Григорьевич (1926—2004) — врач, хирург, доктор медицинских наук, профессор.
 Вальтер, Георгий Юрьевич (1896—1941) — советский библиотекарь и историк.
 Вальтер, Генрих (1898—1989) — немецкий ботаник.
 Вальтер, Гельмут (1900—1980) — немецкий инженер-конструктор двигателей.
 Вальтер, Герман Эдуардович (1864—1902) — российский медик и путешественник.
 Вальтер, Екатерина Адольфовна (1870—1930) — российский музыкант.
 Вальтер, Иоганнес (1860—1937) — немецкий геолог и палеонтолог.
 
 Вальтер, Йозеф (1831 или 1833—1875) — немецкий скрипач. Брат Бенно Вальтера.
 Вальтер, Карл Сигизмунд (1783—1867) — немецкий художник, работавший в Эстляндской губернии.
 Вальтер, Леонид Владимирович (1872— после 1918) — генерал-майор царской армии, военспец.
 Вальтер, Макс (1896—1940) — словацкий шахматист еврейского происхождения, мастер.
 Вальтер, Мария Даниловна (Каменская; 1854—1925) — российская оперная певица и камерная певица (меццо-сопрано), солистка Его Величества.
 Вальтер, Мария-Тереза (1909—1977) — французская натурщица, любовница Пабло Пикассо, мать его дочери Майи.
 Вальтер, Мартина (род. 1963) — немецкая гребчиха.
 Валтерс, Микелис  (1874 — 1968) — юрист, публицист, писатель, общественный и политический деятель Латвийской Республики.
 Вальтер, Михаэль (1959—2016) — немецкий спортсмен (саночник), чемпион мира.
 Вальтер, Наум Геннадиевич (1902—1980) — советский пианист.
 Вальтер, Нико (род. 1990) — немецкий бобслеист-пилот.
 Вальтер, Николай Григорьевич (1863—1935) — русский общественный деятель.
 Вальтер, Реми (род. 1995) — французский футболист.
 Вальтер, Отто (1928–1994) – швейцарский писатель и издатель.
 Вальтер, Оттмар (1924—2013) — футболист сборной ФРГ и клуба «Кайзерслаутерн».
 Вальтер, Пауль (1906—2000) — австрийский дирижёр.
 Вальтер, Пётр Александрович (1888—1947) — советский учёный в области механики, член-корреспондент АН СССР (1933)
 Вальтер, Сергей Георгиевич (1958—2015) — украинский политик, мэр Мелитополя.
 Вальтер, Ульрих Ханс (род. 1954) — немецкий астронавт.
 Вальтер, Фердинанд (1794—1879) — немецкий юрист.
 Вальтер, Филипп Антонович (1865—1936) — российский учёный-юрист.
 Вальтер, Фредерик Анри (1761—1813) — французский кавалерийский генерал.
 
 Вальтер, Хайни (1927—2009) — швейцарский автогонщик.
 Вальтер, Хайнц-Ульрих (род. 1943) — немецкий (ГДР) фигурист, выступавший в парном катании.
 Вальтер, Ханна (род. 1939) — австрийская фигуристка-одиночница.
 Вальтер, Ханс-Юрген (1919—2011) — немецкий дирижёр.
 Вальтер, Шарлотта (род. 1951) — швейцарская фигуристка-одиночница.
 
 Вальтер, Эрих (1903—1947) — немецкий офицер, участник Второй мировой войны.
 Вальтер, Ярослав (1939—2014) — чехословацкий хоккеист и тренер.

Псевдонимы 
 Доминик Вальтер (настоящее имя Доминик Грюэ; род. 1942) — французский певец, представитель Франции на конкурсе песни Евровидение 1966.

Составные 
 Вальтер-Кюне, Екатерина Адольфовна (1870—1930) — российская арфистка и педагог.

Имя 
Приводятся персоны, известные только по имени.
 Вальтер — герой средневековых западноевропейских романов разного содержания.
  — князь-епископ Шпайера (1006—1027) и поэт.
 Вальтер (род. 1987) — австрийский рестлер.

Прозвище 
 Вальтер — прозвище советского и польского генерала Кароля Сверчевского.
 Вальтер — прозвище борца за независимость Югославии Владимира Перича.
 «Вальтер защищает Сараево» — югославский фильм 1972 года, посвящённый Перичу.

Топонимы 
 Вальтер — до 1944 г. название села Гречихино Жирновского района Волгоградской области.
 Вальтер — до 1944 г. название села Красный Яр Энгельсском районе Саратовской области.
 Вальтер () — кратер на видимой стороне Луны. Назван в честь астронома Бернхарда Вальтера.

Эпоним 
 Двигатель Вальтера — тип двигателя конструкции Хельмута Вальтера.
 «Вальтер» — нереализованный проект бронеавтомобиля Российской империи.

См. также 
 
 
 Walther P38 (пистолет)
 Вальтерсхаузен
 Ней-Вальтер

Немецкие мужские имена